Integration steht für:

 Integration (Soziologie), sozialer Einbezug bisher ausgeschlossener Individuen oder Gruppen
 schulische Integration, gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Menschen
 Integration von Zugewanderten, auch Ausländerintegration, Aufnahme von Immigranten in das nationale Sozialgefüge

 Integration (Technik), das Zusammensetzen von Modulen oder Baugruppen
 Integration (Software), das Zusammenfassen von Anwendungen
 Integration, Berechnung des Integrals, siehe Integralrechnung
 Formen der Unternehmenskonzentration:
 vertikale Integration und
 horizontale Integration

Werktitel:
 Integration (Zeitschrift), Vierteljahreszeitschrift vom Institut für Europäische Politik

Siehe auch:
 Integrationsmodell (Wirtschaftswissenschaft)